EHF-bajnokok ligája
|jelenlegi esemény link =

{{#ifexpr:>=26|–|–}} EHF-bajnokok ligája
|résztvevők a záró szakaszban = 16 (csoportkör)
|résztvevők a selejtezőben    = 
|kontinens        = Európa (EHF)
|ország           =
|időpont          = minden évben, szeptember–május
|címvédő          =  Barcelona
|legtöbb győzelem =  Barcelona(11 győzelem)
|alapítva         = 1955
|első esemény     = 1956
|eddigi események száma = 61 (2021-ig)
|megszűnt         =
|honlap           = EHF-bajnokok ligája
|elnök            =
|mottó            =
|médiapartner     =
}}
Az EHF-bajnokok ligája a legjelentősebb európai kupasorozat a kézilabdában, amelyen klubcsapatok vesznek részt. A versenyt minden évben az Európai Kézilabda-szövetség írja ki.

A Bajnokok Ligája küzdelemsorozatot először 1957-ben csak a férfi ágban rendezték meg. Ebben az évben még nem is igazából a kézilabda klubok, hanem a városok versengtek egymással. 1959-től rendezik kifejezetten a klubcsapatok részére ezt a versenyt, amelyet a kezdetekkor még Bajnokcsapatok Európa Kupájának neveztek. Nők számára 1961-től rendezik meg a viadalt.

Legtöbb győzelemmel a Barcelona csapata rendelkezik, amely tíz alkalommal hódította el a győztesnek járó trófeát.

Győztesek

Aláhúzással a győztes csapat eredményeit jelöltük.

Rekordok és statisztikák

Győztesek

További információk 
EHF-bajnokok ligája hivatalos oldala

Jegyzetek 

Nemzetközi kézilabdakupák